Абра́мовский сельсове́т — сельское поселение в Арзамасском районе Нижегородской области.

Административный центр — село Абрамово.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 10 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Арзамасского района
Сельские поселения Нижегородской области